30. Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów, które odbyły się w Sztokholmie w dniach 26 - 28 sierpnia 1953. W tabeli medalowej tryumfowali reprezentanci ZSRR. Udział wzięło 70 zawodników.

Rezultaty

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
Rezultaty zawodów na Sport-komplett.de

Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów
1953 w sporcie